Gminy w Czechach:
 Věžky – gmina w powiecie Kromieryż
 Věžky – gmina w powiecie Przerów